David D. Balam, är en kanadensisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som D. D. Balam och som upptäckare av 56 asteroider.

Han upptäckte även den periodiska kometen C/1997 L1, på foton tagna av Gin Zhu.

Asteroiden 3749 Balam är uppkallade efter honom.

Asteroider upptäckta av David D. Balam

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av David D. Balam

Referenser 
 

Kanadensiska astronomer
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet